Ачотла има више значења:

 Ачотла (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ачотла (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику